Стейси Каннингем () — финансист, 67-й президент Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE); первая женщина-президент за всю историю существования биржи (с 1792 года).

Биография 
Обучалась в Лихайском университете, который окончила в 1996 году со степенью бакалавра в области промышленной инженерии.

В 1994 году, будучи еще студентом университета, Стейси прошла летнюю стажировку в NYSE. Два года спустя она начала работать на бирже в качестве клерка торгового зала. Затем она работала специалистом в банке Bank of America.

В 2005 году, разочаровавшись в Нью-Йоркской бирже из-за недостаточного технологического развития, она поступила в Институт кулинарного образования () в Нью-Йорке и некоторое время работала поваром в ныне закрытом ресторане Ouest.

С 2007 по 2011 год Каннингем работала на фондовой бирже Nasdaq — сначала в должности директора по рынкам капитала, а затем — в качестве руководителя отдела продаж американских транзакционных услуг (). В 2012 году она вернулась на биржу NYSE, где стала в 2015 году главным операционным директором биржи.

22 мая 2018 года Стейси Каннингем, которой 43 года, была назначена президентом Нью-Йоркской фондовой биржи, сменив на этом посту .

Примечания

Ссылки 
 Нью-йоркскую фондовую биржу впервые в истории возглавит женщина
 Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые за 226 лет возглавит женщина

Нью-Йоркская фондовая биржа
Предпринимательницы
Выпускники Лихайского университета